Paszyno () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Paszyno – wieś w obwodzie kirowskim
 Paszyno – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnojarskim
 Paszyno – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Paszyno – wieś w obwodzie moskiewskim
 Paszyno – osiedle typu wiejskiego w Mordowii
 Paszyno – wieś w obwodzie saratowskim
 Paszyno – wieś w rejonie diemidowskim obwodu smoleńskiego
 Paszyno – wieś w rejonie tiomkińskim obwodu smoleńskiego
 Paszyno – wieś w obwodzie tambowskim

Zobacz także 
 Paszyn – wieś w województwie małopolskim

Strony ujednoznaczniające